Disney Channel a difuzat de la lansarea sa, în 18 aprilie 1983, numeroase filme de televiziune adresate publicului tânăr. Până în octombrie 1997, aceste pelicule au fost lansate sub sigla Disney Channel Premiere Films; de atunci și până în prezent, filmele sunt lansate sub numele Disney Channel Original Movie (DCOM).

Cele mai multe dintre aceste filme au fost lansate ulterior pe VHS, DVD sau Blu-ray.

Filme

Cele mai urmărite premiere Disney Channel Original Movie

Top 10

Note

Legături externe
 DCOM Official Website
 UltimateDisney.com – Full List of Disney Channel Original Movies and DVD Statuses
 Musical' Kids Return for 'Senior Year

Liste de filme americane
Listă de filme de televiziune
Filme Disney
Disney Channel